een boek van de Franse filosoof Guy Debord, in het Nederlands vertaald als De spektakelmaatschappij
 een film van Debord, La Société du spectacle